Spearman (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Charles Spearman, een Brits psycholoog